De PPRJ was de jongerenorganisatie van de Politieke Partij Radikalen (PPR).

Op 4 januari 1991, na het opgaan van de PPR in GroenLinks, fuseerde de PPRJ met de PSJG, de jongerenorganisatie van de PSP, en enkele onafhankelijke jongeren van GroenLinks tot DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks.

Een bekend lid van de PPRJ was de latere PvdA-minister en -fractievoorzitter Ad Melkert.

Nederlandse politieke jongerenorganisatie
PPR